Малу-Алб () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Дрегенешть.
 Малу-Алб () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бужорень.